Kun Zsuzsa (1934–2018) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész, balettmester, balettigazgató
 Kun Zsuzsa (1952–2020) magyar tv-rendező